Enrico Cannata, calciatore italiano
Giuseppe Cannata, politico italiano
Jeff Cannata, musicista statunitense
Loredana Cannata, attrice italiana
Nino Cannata, fumettista italiano